Сунь Шеннань і Чуньмей Цзи були чинними чемпіонками, але вирішили цього разу не брати участі.

Сє Шувей і Пен Шуай виграли титул, перемігши у фіналі пару Марта Домаховська і Надія Петрова з рахунком 6–7(4), 7–6(3), 10–7.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Draw 

2008
Commonwealth Bank Tennis Classic